Santiago de la Puebla kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Santiago de la Puebla (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Santiago de la Puebla (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar